Horner (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus que du el nom de Mary Horner (1808-1873), geòloga i conquiliòloga britànica
 Síndrome de Horner o síndrome de Bernard-Horner, síndrome causada per una lesió en el sistema nerviós simpàtic
 Biografies:
 Christopher Horner o Chris Horner (Okinawa, Japó, 1971), ciclista estatunidenc professional des del 1997
 George Horner (músic), pianista d'origen txec i posteriorment cardio-pulmonòleg a l'Hospital Lankenau, Filadèlfia
 Jack Horner o John Robert Horner (1946), paleontòleg estatunidenc 
 James Horner (Los Angeles, Califòrnia, 1953 - Parc Nacional de Los Padres, Califòrnia, 2015), compositor de cinema estatunidenc 
 Ralph Joseph Horner (Newport, Gal·les, 1848 – Winnipeg, Canadà, 1926), compositor, mestre de música i director d'orquestra anglès
 William George Horner (1786-1837), professor i matemàtic aficionat anglès, conegut per haver estat l'inventor del zoòtrop sota el nom de Daedaleum